De DFL-Supercup 2015 was de 16e editie van de Duitse supercup. Bekerwinnaar VfL Wolfsburg won na strafschoppen van landskampioen Bayern München. De wedstrijd duurde 90 minuten, er werden geen verlengingen gespeeld.

Wedstrijd

Voorgeschiedenis
Bayern München werd in het seizoen 2014/15 overtuigend kampioen. De topclub verloor tijdens het hele seizoen slechts vijf competitieduels. De eerste nederlaag, op 30 januari 2015, werd geleden tegen Wolfsburg, dat toen met 4-1 won van de latere kampioen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2015
Supercup voetbal Duitsland
VfL Wolfsburg
FC Bayern München
Sport in Wolfsburg
Sportevenement in Nedersaksen